C'è/Un 48 – singolo di Elisabetta Viviani del 1982
 Acqua e sapone/C'è – singolo degli Stadio del 1983

 C'è – singolo di Renato Zero del 2020